Bustan peut désigner :

 Le Bustan (« jardin des fruits » ou « verger »), un recueil de poèmes et d'histoires du persan Saadi.
 Al-Bustan, un club de football omani, devenu après sa fusion avec le Ruwi Club en 2003, le Mascate Club.
 Bustan Abraham, un groupe israélien de musique instrumentale.